Владимир Иванович Пота́пов:
 Потапов, Владимир Иванович (1886—?) — советский железнодорожник, хозяйственный деятель.
 Потапов, Владимир Иванович(1938—?) — советский электролизник, хозяйственный, партийный и политический деятель.